Nederlandse Aardolie Maatschappij
Nederlandse Accountants Maatschap; zie Deloitte (Nederland)
Nederlandse Aluminium Maatschappij
Non-Aligned Movement; zie Beweging van Niet-Gebonden Landen
Namibië, waarvan NAM de ISO-landcode is

 Nam (computerspel), computerspel uit 1986.
 Nam (personage), personage uit Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
 Nam (rivier), rivier in Zuid-Korea.
 Informele benaming van Vietnam, met name in de context van de Vietnamoorlog